Broadback steht für:
Rivière Broadback, Fluss in Québec, Kanada
Broadback Island, Insel Im Ohio River in West Virginia, USA
Broadback Valley Forest, einen der letzten Urwälder im kanadischen Québec